Messerschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Messerschmidt (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Astrid Messerschmidt (* 1965), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Christoph Messerschmidt († 1578?), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735), deutscher Sibirienforscher
 Erik Messerschmidt, US-amerikanischer Kameramann
 Franz Messerschmidt (1902–1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Franz Xaver Messerschmidt (1736–1783), deutscher Bildhauer
 Friedrich Messerschmidt (1906–1929), deutscher Motorradrennfahrer
 Heino Messerschmidt (1915–1990), deutscher Tierzüchter und Verwaltungslandwirt
 Leopold Messerschmidt (1870–1911), deutscher Altorientalist
 Lothar Messerschmidt (1923–2003), deutscher Jurist, Bundesrichter
 Manfred Messerschmidt (1926–2022), deutscher Militärhistoriker und Jurist
 Morten Messerschmidt (* 1980), dänischer Politiker
 Susanna Messerschmidt (* 1962), deutsche Künstlerin
 Sven Messerschmidt (* 1975), deutscher Koch
 Theodor Messerschmidt (1886–1971), deutscher Mediziner und Parlamentarier
 Uwe Messerschmidt (* 1962), deutscher Radsportler

 Wolfgang Messerschmidt (1922–2005), deutscher Lokomotiv-Konstrukteur

Messerschmidt bezeichnet ferner:
 (16450) Messerschmidt, Asteroid

Siehe auch:
 Messerschmid
 Messerschmitt